Samuel H. Smith (egyházi vezető) – Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza alapítója
 Samuel H. Smith (oktató) – a Washingtoni Állami Egyetem nyolcadik rektora
 Samuel H. Smith (politikus) – a pennsylvaniai képviselőház tagja